Schlephorst ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Schlephorst (1925–2011), deutscher Verwaltungsjurist, Vorstandsmitglied der Fraunhofer-Gesellschaft

siehe auch
 Schlepphorst